Firmin Sanou – ex calciatore burkinabé
 Germain Sanou – calciatore burkinabé
 Ousmane Sanou – ex calciatore burkinabé
 Wilfried Sanou – ex calciatore burkinabé